Denumirea de Kali se poate referi la:
 Kali, zeitate hindusă;
 Kali, comună în cantonul Zadar, Croația.